

Geografia 
 McBride – villaggio della Columbia Britannica (Canada)
 McBride – villaggio della Contea di Montcalm, Michigan (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Brandon McBride – mezzofondista canadese
 Brian McBride – ex calciatore statunitense
 Bryan McBride – altista statunitense
 Chi McBride – attore statunitense
 Christian McBride – contrabbassista e bassista jazz statunitense
 Denis McBride – ex rugbista a 15 nordirlandese
 Eimear McBride – scrittrice irlandese
 James McBride – scrittore, sceneggiatore e musicista statunitense
 Jeff McBride – illusionista statunitense
 Jim McBride – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore statunitense
 Joe McBride, propr. Joseph McBride – calciatore scozzese
 Jon McBride – ex astronauta statunitense
 Julie McBride – cestista statunitense naturalizzata polacca
 Kayla McBride – cestista statunitense
 Ken McBride – cestista statunitense
 Kevin McBride – calciatore scozzese
 Kevin McBride – ex pugile irlandese
 Martina McBride – cantautrice statunitense 
 Melissa McBride – attrice statunitense
 Miles McBride – cestista statunitense
 Pat McBride – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense
 Patricia McBride – ballerina e docente statunitense
 Rita McBride – scultrice statunitense 
 Ryan McBride – calciatore nordirlandese
 Sarah McBride – attivista e politica statunitense
 Trey McBride – giocatore di football americano statunitense
 Willie John McBride – ex rugbista a 15 nordirlandese

Televisione 
 McBride – serie televisiva

Pagine correlate 
Danny McBride